Огни на курганах — название двух художественных произведений, происходящее от системы сигнализации у скифов.

 «Огни на курганах» — историческая повесть Василия Яна
 «Огни на курганах» — альбом фолк-паган металл-группы «Сварга»